Gerla (1905 előtt Gerlachó), szlovákiai község az Eperjesi kerületben a Bártfai járásban
Gerla, Békéscsaba városrésze Békés megyében, 1958 és 1984 között önálló község volt
Gherla, Szamosújvár romániai város román neve